Rautojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Rödingsjön.

Rautojaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (8,52 ha)
Rautojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,51 km²)
Rautojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753591-166297), sjö i Kiruna kommun, 
Rautojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755612-168002), sjö i Kiruna kommun,  (1,49 km²)
Rautojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756219-168598), sjö i Kiruna kommun,  (27,6 ha)
Rautojaureh (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (53,4 ha)
Rautojaureh, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (1,65 km²)

Se även 
Rödingsjön
Rautujärvi (finska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn